Le tournoi de tennis de Moscou 2012 s'est déroulé du 15 au 21 octobre à Moscou.

Faits marquants 
 Mené 6-3, 5-3 par Thomaz Bellucci, Andreas Seppi remporte finalement le tournoi en . Il s'agit de son deuxième titre de la saison (après Belgrade), le troisième de sa carrière.
 En double, František Čermák et Michal Mertiňák s'imposent en finale face à Simone Bolelli et Daniele Bracciali. Il s'agit du  en double pour Čermák et du  pour Mertiňák.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2012) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel
  
 

ATP 2012
Kremlin
Sport en Russie en 2012
Tennis en octobre 2012